Натурали́зм (, от  — «природа») — направление в литературе и искусстве, сложившееся в последней трети XIX века в Европе и США. Под воздействием идей позитивизма, главными представителями которого были О. Конт и Г. Спенсер, это движение стремилось к объективному и бесстрастному изображению реальности, уподобляя художественное познание научному, исходило из представления о полной предопределенности судьбы, зависимости духовного мира человека от социальной среды, наследственности и физиологии.

 Натурализм — философское направление.
 Натурализм — направление в литературе.
 Натурализм — направление в живописи.
 Натурализм — направление в сценическом искусстве.
 Натурализм — социологическая концепция, опирающаяся на толкование социального как проявления природы.
 Натуралист

См. также 
 
 Натуралист